

Geografia 
Esistono più comuni francesi con questo nome

Méré – Yvelines
Méré – Yonne

Persone 
 Charles Méré (1883-1970) – drammaturgo, sceneggiatore e regista francese